Addisonia:
   — род брюхоногих моллюсков.
  — название рода цветковых растений; входит в синонимику рода   (семейство Астровые).

  — американский ботанический журнал о культурных растениях; издавался с 1916 по 1964 год.